

Algemeen 
 niemand, in het Latijn nemo

Personages 
 Kapitein Nemo uit Jules Vernes boek Twintigduizend mijlen onder zee
 Nemo, personage in de animatiefilm Finding Nemo
 Little Nemo in Slumberland, strip van Winsor McCay
 Odysseus duidt zich aan als Οὖτις (niemand, in het Latijn nemo) wanneer Polyphemos zijn naam vraagt

Muziek 
 Nemo (Franse band), Franse band uit de progressieve rock
 Nemo (Amerikaanse band)
 Nemo, nummer van de Finse symfonische metalband Nightwish
 Nemo (Belgische band), Vlaamse rockgroep

Film 
 Nemo (1984), regie Arnoud Sélignac, met Seth Kibel, Jason Connery en Mathilda May
 Nemo (1998), regie Harald Fossen
 Finding Nemo, zie Personages

Overige 
 NEMO Science Museum, wetenschaps- en techniekmuseum in Amsterdam
 Nemo (vulkaan), vulkaan op het eiland Onekotan van de Koerilen
 Nemo (vereniging van vrije wandelaars)
 Nemo (duikvereniging)
 Nemo (vrachtwagenmerk), Nederlands vrachtwagenmerk
 Nemo (software), bestandsbeheerder